Esmail Halali – ex calciatore iraniano
 Halali – fiume nel distretto di Raisen in India
 Rosa Halali – cultivar di Rosa
 Salim Halali – cantante e musicista algerino